La casa sull'abisso è una raccolta di racconti uscita nel 1985. L'intera antologia presenta racconti ed un romanzo breve di William Hope Hodgson.

Racconti 

La casa sull'abisso (The House on the Borderland) (1908) di William Hope Hodgson
Middle Islet (The Habitants of Middle Islet) (1962) di William Hope Hodgson
Il ritrovamento della Graiken (The Finding of the Graiken) (1913)  di William Hope Hodgson
La tempesta (Out of the Storm) (1909) di William Hope Hodgson
Terrore ai tropici (A Tropical Horror) (1905) di William Hope Hodgson

Raccolte di racconti di autori britannici
Raccolte di racconti horror